Einholz ist

ein Familienname:
 Sibylle Einholz (* 1948), deutsche Kunsthistorikerin und Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

ein Ortsname:
 Einholz (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern